L’ossature désigne l'ensemble des os d'un être humain ou d'un animal. Chez l'humain, le nombre d'os à l'âge adulte n'est pas le même que chez l'enfant. La main, le poignet, la cheville et le pied comptent moins d'os à la naissance qu'à maturité.

Par analogie en architecture-construction, l’ossature constituée en béton, métal ou bois est le support rigide en gros-œuvre des éléments de l’ouvrage assurant la stabilité. Elle reçoit le remplissage pour constituer l’abri.